Walnut Grove puede referirse a las siguientes localidades de Estados Unidos:

 Walnut Grove, ciudad del Condado de Etowah, Alabama. 
 Walnut Grove, lugar designado por el censo del Condado de Sacramento, California. 
 Walnut Grove, ciudad del Condado de Walton, Georgia.
 Walnut Grove, ciudad del Condado de Redwood, Minnesota.
 Walnut Grove, ciudad del Condado de Leake, Misisipi. 
 Walnut Grove, ciudad del Condado de Greene, Misuri. 
 Walnut Grove, lugar designado por el censo del Condado de Clark, Washington.